Cuenca est un mot espagnol désignant un bassin hydrologique (voir l'article hispanophone : Cuenca).

Utilisé comme nom propre, il peut désigner :

Toponymes

Cuenca, ville d'Équateur.
 Cuenca, canton de la province d'Azuay.

Cuenca, ville d'Espagne.
 Cuenca, province d'Espagne.



Cuenca, municipalité de la province de Batangas aux Philippines.

Raúl Cuenca : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Valmore Rodríguez dans l'État de Zulia.

Patronyme 

 Ana Garcia de Cuenca (morte en 2005), femme de lettres espagnole.
 Catherine Cuenca (née en 1982), romancière française.
 Diego Cuenca (né en 1927), ancien footballeur espagnol.
 Isaac Cuenca (né en 1991), footballeur espagnol.
 Jorge Cuenca (né en 1999), footballeur espagnol.
 Manuel Martín Cuenca (1964- ), réalisateur espagnol.
 María Guadalupe Cuenca de Moreno (1790-1854), épistolière argentine.
 Maria Josep Cuenca (née en 1969), linguiste spécialiste du catalan.
 Catherine Cuenca (née en 1956), conservateur générale du patrimoine scientifique et technique en France.

Autre usage 
 Cuenca, une marque de guitare.

Titre 

 Cuenca, un documentaire de Carlos Saura.

Voir aussi 

Patronyme hispanique